Rostlaube steht für:
 altes, verrostetes Auto (umgangssprachlich scherzhaft)
 Beiname des Gebäudes Habelschwerdter Allee 45 im Gebäudekomplex Rost- und Silberlaube der Freien Universität Berlin sowie de

 Beiname des Gebäudes des Gymnasiums Wolbeck in Münster

Siehe auch:
 Biete Rostlaube, suche Traumauto
 Rat Rod